Dvorianskoïe gnezdo (Дворянское гнездо) est un film russe réalisé par Vladimir Gardine, sorti en 1914.

Synopsis

Fiche technique 
 Photographie : Aleksandr Levitski

Notes et références

Liens externes 
 

Film russe sorti en 1914
Film muet russe
Film russe en noir et blanc